Gaylord kan syfta på:

Geografi
 Gaylord, Kansas
 Gaylord, Michigan
 Gaylord, Minnesota

Personer
 Mitchell Gaylord (1961–), en amerikansk gymnast
 Gaylord Nelson (1916–2005), en amerikansk demokratisk politiker